Михаил Радзивилл
 Радзивилл, Михаил Антоний (1687—1721) — государственный деятель Великого княжества Литовского, кравчий литовский, староста лидский, вилкомирский, ковенский, метельский и немоноицкий.
 Радзивилл, Михаил Гедеон (1778—1852) — генерал, предводитель Польского восстания 1830 года.
 Радзивилл, Михаил Иероним (1744—1831) — виленский воевода.
 Радзивилл, Михаил Казимир Рыбонька (1802—1862) — гетман великий литовский.
 Михаил Радзивилл «Рудый» (1870—1955) — польский аристократ, последний (4-й) ординат Пшигодзицкий.